Кабетогама ()ː

 Кабетогама — озеро в штате Миннесота (США)
 Кабетогама — полуостров в штате Миннесота (США)
 Кабетогама — национальный лес в штате Миннесота (США)
 Кабетогама — тауншип в округе Сент-Луис в штате Миннесота (США)
 Кабетогама — невключенная община одноименного тауншипа в округе Сент-Луис в штате Миннесота (США)